Theodwin ist der Name folgender Personen:

 Dietwin (Bischof) (auch: Theodwin; † 1075), von 1048 bis 1075 Bischof von Lüttich
 Dietwin (Kardinal) (auch: Theodwin; † 1153), Mönch des Klosters Mauermünster, Abt in Gorze, 1134 Kardinalbischof von Porto-Santa Rufina sowie päpstlicher Legat beim Zweiten Kreuzzug

Siehe auch:
 Dietwin